18-й чемпионат Европы по футболу среди девушек до 19 лет прошёл с 16 по 28 июля 2019 года в Шотландии. В турнире принимали участие спортсменки, родившиеся после 1 января 2000 года.

Четыре лучшие сборные по итогам турнира отобрались на чемпионат мира 2021 года.

Квалификация

Групповой этап 
 Время — британское летнее (UTC+1).

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

2019 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет
Чемпионаты Европы в Шотландии
Спорт в Шотландии в 2019 году
Июль 2019 года
Чемпионаты Европы в 2019 году
Международные соревнования по футболу в Шотландии